Charles Moore peut désigner :
 Charles Moore (1603-1643), 2 vicomte Moore de Drogheda, un aristocrate irlandais qui dirige les forces royalistes irlandaises dans le nord de Leinster au début de la guerre d'Irlande ;
 Charles Moore (1730-1822), 1 marquis de Drogheda, un pair irlandais, puis un pair britannique et un officier de l'armée ;
 Charles Moore (1820-1905), un botaniste britannique d’origine écossaise ;
 Charles Moore (1910-1989), 11 comte de Drogheda, un pair britannique ;
 Charles Moore (1929-2020), un athlète américain champion olympique sur 400 m haies ;
 Charles Moore (1956-), baron Moore d'Etchingham, un journaliste anglais et ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph, du Spectator et du Sunday Telegraph.